Sarkisian, Sarkissian, Sarkisyan, Sargissian o Sargsyan () es un apellido de origen armenio.

Puede referirse a:
 Adrián Sarkissian, futbolista uruguayo.
 Aram Sargsyan, primer ministro armenio.
 Armen Sargsyan, político armenio.
 Cherilyn Sarkisian, nombre de nacimiento de la actriz y cantante estadounidense Cher. 
 Gabriel Sargissian, ajedrecista armenio.
 Paul Sarkisian, pintor estadounidense.
 Serzh Sargsyan, expresidente armenio.
 Vahram Sargsyan, compositor armenio.